Шестият междузонален турнир по шахмат се провежда в Амстердам през 1964 г.

Заелите първите 8 места се класират за "Турнира на претендентите" за световната титла.

Поради равния брой точки за 8-о място се провежда допълнителен мач, в който побеждава Лайош Портиш.

В този турнир участва и българският гросмайстор Георги Трингов, който заема 15-о място.

Турнирна таблица

Мач за 8-о място

Вижте също 
 Междузонален турнир по шахмат 1948
 Междузонален турнир по шахмат 1952
 Междузонален турнир по шахмат 1955
 Междузонален турнир по шахмат 1958
 Междузонален турнир по шахмат 1962
 Междузонален турнир по шахмат 1967
 Междузонален турнир по шахмат 1970
 Междузонален турнир по шахмат 1973 (Ленинград)
 Междузонален турнир по шахмат 1973 (Петрополис)
 Междузонален турнир по шахмат 1976 (Манила)
 Междузонален турнир по шахмат 1976 (Бил)
 Междузонален турнир по шахмат 1979 (Рига)
 Междузонален турнир по шахмат 1979 (Рио де Жанейро)
 Междузонален турнир по шахмат 1982 (Лас Палмас)
 Междузонален турнир по шахмат 1982 (Толука)
 Междузонален турнир по шахмат 1982 (Москва)

Литература 
 Шахматы: Энциклопедический словарь. Москва: Советская энциклопедия, 1990. ISBN 5-85270-005-3.

Външни препратки 
 Партиите на сайта pgnmentor.com

Междузонални турнири по шахмат
Състезания по шахмат в Нидерландия
Спорт в Амстердам